James Irvine (1877 – 1952), chimiste britannique ;
 James Irvine (1958 – 2013), designer britannique.